SkyLink:

 Скай Линк — российский сотовый оператор, работающий в стандарте IMT-MC-450.
 SkyLink Aviation — канадская международная авиационная корпорация.